Die Serie A 1974/75 war die 43. Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Sie begann am 6. Oktober 1974 und endete am 18. Mai 1975. Als Aufsteiger kamen Varese FC, Ascoli Calcio und Ternana Calcio aus der Serie B dazu.

Die Meisterschaft gewann Juventus Turin und wurde damit Nachfolger von Lazio Rom. Durch den Gewinn der Meisterschaft durfte Juventus am Europapokal der Landesmeister 1975/76 teilnehmen. Für den UEFA-Pokal des folgenden Jahres qualifizierten sich der SSC Neapel, der AS Rom, Lazio Rom und der AC Mailand. Der ACF Fiorentina qualifizierte sich als Sieger der Coppa Italia für den Europapokal der Pokalsieger 1975/76. In die Serie B absteigen mussten Lanerossi Vicenza, Terni und Varese.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Meistermannschaft 
(in Klammern sind die Spiele und Tore angegeben)

Weblinks 

 rsssf.com Serie A 1974/75
 weltfussball.de Ergebnisse und Tabelle

1974
Fußballsaison 1974/75